Ruttmann ist der Familienname folgender Personen:

 Irene Ruttmann (* 1933), deutsche Schriftstellerin
 Josef Ruttmann (1922–2002), deutscher Politiker (SPD)
 Nils Ruttmann (* 1982), deutscher Basketballfunktionär
 Paul Ruttmann (* 1985), österreichischer Ruderer und Triathlet
 Rupert Ruttmann (1906–1987), österreichischer Pädagoge, Mundartdichter und Heimatforscher
 Thomas Ruttmann, deutscher Synchronregisseur und Synchronbuchautor
 Walter Ruttmann (1887–1941), deutscher Filmregisseur
 Wilhelm Julius Ruttmann (* 1884–1943), deutscher Pädagogiker und „Rassenhygieniker“

Siehe auch:
 Ruthmann, deutsches Maschinenbauunternehmen
 Troy Ruttman (1930–1997), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Rutman